|-
| (65301) 2002 JP48||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65302) 2002 JB49||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65303) 2002 JP52||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65304) 2002 JT52||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65305) 2002 JC60||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65306) 2002 JL63||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65307) 2002 JD64||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65308) 2002 JC65||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65309) 2002 JZ66||||10 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65310) 2002 JL70||||7 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65311) 2002 JZ75||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65312) 2002 JP76||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65313) 2002 JB80||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65314) 2002 JM80||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65315) 2002 JE102||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65316) 2002 JG103||||10 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65317) 2002 JY103||||10 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65318) 2002 JH107||||11 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65319) 2002 JJ127||||7 травня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (65320) 2002 JX128||||8 травня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (65321) 2002 JD133||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65322) 2002 KS||2002 KS||16 травня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (65323) 2002 KR4||||16 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65324) 2002 LA11||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65325) 2002 LO18||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65326) 2002 LZ18||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65327) 2002 LV20||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65328) 2002 LU23||||8 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65329) 2002 LX31||||8 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65330) 2002 LR33||||5 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65331) 2002 LW35||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65332) 2002 LM44||||4 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65333) 2002 LZ53||||10 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65334) 2002 LF57||||10 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65335) 2002 LR58||||3 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65336) 2002 LS58||||3 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65337) 2002 MD4||||17 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65338) 2002 NH1||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65339) 2002 NJ2||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65340) 2002 NR11||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65341) 2002 NC13||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65342) 2002 NL13||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65343) 2002 NO16||||5 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65344) 2002 NL18||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65345) 2002 NF19||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65346) 2002 NC20||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65347) 2002 NR20||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65348) 2002 NU25||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65349) 2002 NR26||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65350) 2002 NG34||||14 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65351) 2002 ND37||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65352) 2002 NJ40||||14 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65353) 2002 NR40||||14 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65354) 2002 NG43||||15 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65355) 2002 NH52||||14 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65356) 2002 NE54||||5 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 65357 Антонюччі (Antoniucci)||||12 липня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (65358) 2002 OS||2002 OS||17 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65359) 2002 ON10||||22 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65360) 2002 OE11||||22 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65361) 2002 OO16||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65362) 2002 OG22||||22 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 65363 Рутанна (Ruthanna)||||7 серпня 2002||Обсерваторія Джорджа||Дж. Деллінджер
|-
| (65364) 2002 PG16||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65365) 2002 PD24||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65366) 2002 PF26||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65367) 2002 PR29||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65368) 2002 PB41||||4 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65369) 2002 PL44||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65370) 2002 PS44||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65371) 2002 PB46||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65372) 2002 PX46||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65373) 2002 PC52||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65374) 2002 PP55||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65375) 2002 PM56||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65376) 2002 PM63||||11 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65377) 2002 PT63||||12 серпня 2002||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (65378) 2002 PD82||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65379) 2002 PL83||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65380) 2002 PQ97||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65381) 2002 PP121||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (65382) 2002 PN127||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65383) 2002 PN129||||15 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65384) 2002 PC136||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65385) 2002 QW||2002 QW||16 серпня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (65386) 2002 QS6||||20 серпня 2002||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (65387) 2002 QM42||||30 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65388) 2002 QF47||||30 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (65389) 2002 RF12||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (65390) 2002 RA13||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (65391) 2002 RJ25||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (65392) 2002 RH28||||5 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (65393) 2002 RG29||||3 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (65394) 2002 RC62||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65395) 2002 RY63||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65396) 2002 RQ69||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (65397) 2002 RL71||||5 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (65398) 2002 RP72||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65399) 2002 RR79||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65400) 2002 RJ83||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

65300